Een andere naam voor revers, teruggevouwen voorpanden op een jas.
 Lapel (Indiana), plaats in Indiana